

Cinema
Mongrels – cortometraggio del 1918 diretto da Jack White
Mongrels – cortometraggio del 2015 diretto da Carly Miller

Televisione
Mongrels – episodio del 1979 della serie tv Empire Road

Mongrels – serie televisiva britannica del 2010